Солт-Лейк-Сити:

* Солт-Лейк-Сити — столица и самый населённый город штата Юта (США).
 Солт-Лейк-Сити — крупнейший коммерческий и военный аэропорт штата Юта.

См. также 
 Солт-Лейк-Сити 2002
 Солт-Лейк-Сити Старз